Неонаци́зм ( — новый + нацизм; новый нацизм, новый национал-социализм, современный нацизм) — движение, которое после Второй мировой войны объединяет ультраправые экстремистские, националистические организации, идеологически близкие к национал-социализму либо прямо считающие себя последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).

Основу неонацизма составляет идея превосходства «белой расы», «арийской расы» и «своего народа». Главными противниками считаются евреи, утверждается существование «всемирного жидомасонского заговора». Неонацисты отрицают или оправдывают Холокост. Неонацизм направлен также против представителей других рас и народов, в особенности иммигрантов. Широко распространена идея предстоящей «священной расовой войны». Часть неонацистских групп призывают к созданию революционным путём фашистского государства. Для неонацизма характерно стремление построить общество на основе жёсткой иерархии.

В ряде стран приняты законы против деятельности неонацистских организаций и использования нацистской символики.

Определение 
Термин неонацизм описывает различные воинствующие, социальные или политические движения после Второй мировой войны, стремящиеся полностью или частично возродить идеологию нацизма.

Неонацизм рассматривается как в целом бессистемная ультраправая экстремистская идеология, использующая многие элементы «традиционного» нацизма, основными характеристиками которой выступают также белый расизм, агрессивный крайний национализм и ксенофобия с применением насилия.

Неонацизм опирается на наследие Третьего рейха. Основными его компонентами являются преклонение перед Адольфом Гитлером, ненависть к евреям, иностранцам, этническим и сексуальным меньшинствам и всем, кто чём-либо отличается.

Также под неонацизмом может пониматься юридический термин, например, нарушающая закон (австрийский Verbotsgesetz 1947) пропаганда нацистской идеологии или отрицание, преуменьшение, одобрение или оправдание массовых убийств, совершённых нацистами, в особенности Холокоста.

Идеология 
Основу идеологии неонацизма составляет идея превосходства «белой расы», «арийской расы» и «своего народа». Врагами считаются представители других рас и народов, в особенности иммигранты и «гастарбайтеры», а также левые политические течения, разделяющие идеи интернационализма. Широко распространённой является идея предстоящей «священной расовой войны» (РаХоВа, от ), которая, по представлениям неонацистов, охватит весь мир. Как и представители «старого национал-социализма», неонацисты призывают к «очищению» общества от гомосексуалистов, душевнобольных, бродяг, наркоманов и алкоголиков.

Некоторые неонацисты выработали более широкое, чем в «старом нацизме», определение «арийцев», согласно которому ближайшими потомками древних «арийцев» являются народы Западной Европы, а «нордические» и германские народы считаются наиболее «расово чистыми арийцами».

Несмотря на то, что предметом озабоченности современных неонацистов является растущая численность «цветных» рас, главными противниками они продолжают считать евреев. Отвергаются либерализм, парламентаризм и парламентская демократия. В неонацизме считается, что современные демократические государства и их социальные институты контролируются силами, которым чужды интересы титульных этносов. Неонацизм часто представляет себя как «национал-революционный» лагерь. Распространены призывы разрушения действующей государственной системы.

В рамках неонацизма положительно оцениваются действия представителей «старого нацизма». Неонацисты отрицают или оправдывают Холокост — осуществлённый нацистами и их пособниками геноцид евреев, цыган, славян и ряд других групп. Большое распространение имеют нацистские лозунги, символика и приветствия. При наличии законодательного запрета они часто имеют модифицированную форму или заменяются на цифровые коды. Неонацизм положительно относится к личности Адольфа Гитлера, что отражает, в частности, Готсвольдская декларация 1962 года, основополагающий документ «Всемирного союза национал-социалистов».

В то время как одни неонацистские группы акцентируют внимание на простой ненависти, другие больше сосредоточены на идее создания революционным путём фашистского государства. Предполагается создание этнически гомогенных государств «белых наций» (белых этногосударств), которые будут построены на базе близких культур, традиций и верований. Эти государства должны защищать «белую расу» от угрозы, которая, по мнению неонацистов, исходит от восточных и южных народов, быстро растущих в численном отношении и усиливающих свою экспансию.

Присутствует идея «Четвёртого рейха», который рассматривается как прямое продолжение Третьего рейха. Предполагается восстановление власти национал-социалистов в самой Германии, обретение ею статуса ядерной сверхдержавы и последующее восстановление территории Германии в её границах по состоянию на 1937 год с использованием угрозы применения ядерного оружия.

Многие неонацисты предполагают создать автократическое государство по образцу нацистской Германии, которое будет называться «Западным империумом». Считается, что это государство сможет достичь мирового господства, объединив под единым военным командованием ядерные арсеналы четырёх главных «арийских» мировых держав, США, Великобритании, Франции и России. Это государство должна возглавить фигура, наподобие фюрера, называемая «vindex» («спаситель», «каратель»). Территория государства будет включать все регионы, населённые «арийской расой», как её понимают неонацисты (Европа, Россия, Англо-Америка, Австралия, Новая Зеландия и Белая Южная Африка). Полноправными гражданами государства станут только представители «арийской расы». «Западный империум» приступит к реализации динамичной программы освоения космоса, за которой последует создание с помощью генной инженерии «суперрасы» «Homo Galactica». Идея «Западного империума» основана на концепции «Империума», изложенной в книге 1947 года «Империум: философия истории и политики» Фрэнсиса Йоки. В начале 1990-х годов эта концепция была дополнена, расширена и уточнена в брошюрах, опубликованных Дэвидом Мьяттом.

Популярный у неонацистов роман «Дневники Тёрнера» (1978), написанный американским неонацистским деятелем Уильямом Пирсом, призывает к межрасовой войне и описывает «белую расовую (расистскую) революцию», организованную расистской организацией для уничтожения мультикультурализма в конце XXI века. Уничтожение представителей «чёрных рас» и евреев, а также «» заявлено как единственное возможное решение социальных проблем, угодное неназванному божеству. В книге говорится об «уникальной роли евреев как элемента, способствующего распаду народов и цивилизаций». Описывается уничтожение этнических меньшинств, прежде всего евреев; уничтожение наиболее крупных русских городов и превращение Сибири и Дальнего Востока в радиоактивную пустыню; уничтожение населения всего Азиатского континента, включая всех китайцев. Эта «арийская революция» представлена автором как завершение Холокоста.

Распространены идеи «арийского христианства», расистской антисемитской идеологической концепции, согласно которой христианство имеет «арийское» происхождение и сущность и должно быть очищено от наследия иудаизма. Центральной в «арийском христианстве» является идея «арийского Иисуса» о том, что Иисус Христос по происхождению или по духу был «арийцем». «Арийское христианство» представляет собой один из вариантов ответа на вопрос сторонников «арийской» идеи об их отношении к христианству как к религии, с одной стороны традиционной, а с другой стороны тесно связанной с иудаизмом. Так, в США неонацистские движения могли выступать в виде радикальных церквей, исповедовавших «арийское христианство».

Гомофобия 

Неонацисты, ориентируясь на параграф 175 законодательства Третьего рейха образца 1935 года, выступают против гомосексуалов. В то же время британский журналист и открытый гей Иоганн Хари в одной из своих статей отмечает, что несмотря на то что нацисты уничтожили в концлагерях тысячи гомосексуалов, некоторые скрытые гомосексуалы были лидерами европейских неонацистских организаций. Хари утверждает, что это относится к руководителю австрийской Партии свободы Йоргу Хайдеру, послевоенному лидеру французских фашистов Эдуару Пфайфферу, лидеру неонацистского движения в Германии 1970-е Михаэлю Кюнену. Хари объясняет желание некоторых гомосексуалов вступить в неонацистские организации стремлением компенсировать гомосексуальность гипермаскулинностью, верой в превосходство гомосексуалов над обычными людьми, влиянием ряда популярных в порноиндустрии ролевых моделей. Как показывает пример Михаэля Кюнена, разоблачение гомосексуальных наклонностей в среде неонацистов как правило ведёт к остракизму со стороны бывших соратников.

Антисемитизм 
Значимый компонент неонацистской идеологи составляет антисемитизм, из которого следует представление о существовании «всемирного жидомасонского заговора». Евреи рассматриваются в качестве «архитекторов» мультирасового мирового порядка, где исчезают все нации и традиции перед финальным «захватом мира». Неонацисты провозглашают себя «белым» / «арийским» движением сопротивления, которое борется с «сионистским оккупационным правительством» (ZOG) и «».

Историк  писал, что в Европе и в России неоязычество толкает некоторых своих приверженцев к антисемитизму. Этот антисемитизм тесно связан с негативным отношением к выходцам из Азии, и данный акцент на расовом факторе может приводить неоязычников к неонацизму. Склонность неоязычников к антисемитизму представляет собой логическое развитие идей неоязычества и подражание нацистам.

История 
Нацизм как массовое движение фактически прекратил своё существование в 1945 году. Последователи нацистской идеологии существовали в Германии и позднее. С конца 1940-х годов в Западной Германии было образовано небольшое количество нацистских политических партий и других групп, часть из которых были позднее запрещены.

В 1950-х — 1970-х годах неофашистские и неонацистские группировки занимались имитацией прошлого, используя униформу, флаги со свастикой и марши. Видными фигурами этого времени в англо-американском неонацизме были Джордж Линкольн Рокуэлл, основатель Американской нацистской партии и , глава британского «».

Неонацизм, в значительной степени опирающийся как на идеологию, так и на эстетику НСДАП, возник во многих частях Европы и в других местах во время экономических кризисов 1970-х годов и продолжал разделяться рядом небольших политических групп.

Начиная с 1970-х годов ультраправые занимаются переосмыслением «арийского» расизма и элитизма, используя идеи эзотеризма и восточной философии. В Австрии и Германии бывший эсэсовец Вильгельм Ландиг обратился к ариософской мифологии Туле, мифической полярной прародине «арийцев». Он создал концепцию «Чёрного солнца», которое выступает в качестве замены свастики и мистического источника энергии, способной возродить «арийскую расу». Также Ландиг использует эзотерические идеи распространённые среди донацистского движения фёлькише и в СС, такие как Атлантида, секретные расовые доктрины из Тибета и другие. В Италии аристократический элитизм и эзотерический нордизм развивал Юлиус Эвола. Его идеи вдохновили поколение послевоенных неофашистов. В конце 1980-х годов этот ранее малоизвестный философ становится главным кумиром оппозиционных демократии и либерализму сил в западных странах. На идеологию современного неонацизма также оказали значительное влияние теории Савитри Деви и основателя эзотерического гитлеризма Мигеля Серрано.

В 1966 году американский физик Уильям Пирс оставил преподавательскую деятельность и начал сотрудничать с неонацистским деятелем Джорджем Рокуэллом, вступив в Американскую нацистскую партию, основанную Рокуэллом. После убийства Рокуэлла в 1967 году Пирс стал одной из самых заметных фигур движения сторонников превосходства «белых» в США. В 1974 году он основал американскую неонацистскую организацию «Национальный альянс». Под псевдонимом Эндрю Макдональд выпустил роман «Дневники Тёрнера» (1978), фактически заменивший для американских и европейских неонацистов «Майн Кампф» Гитлера. Книга и другие публикации Пирса, как и идеология «Национального альянса», неоднократно побуждали поклонников к совершению грабежей и убийств, стимулировав неонацистский терроризм в Великобритании и США, в частности, вызвав теракт в Оклахома-Сити в 1995 году.

В 1990-е годы группировки неонацистской молодежи в восточной Германии устраивали нападения на иммигрантов, оскверняли еврейские кладбища и вступали в столкновения со сторонниками левых взглядов и полицией. В начале XXI века небольшие неонацистские партии существуют в большинстве европейских стран, в США, Канаде и некоторых странах Центральной и Южной Америки. Они также редко, но присутствуют в других странах.

Замалчивание Холокоста в СССР оказало на российское общество, власти и науку крайне негативное влияние, в частности способствовало распространению ультраправой идеологии и созданию неофашистских организаций. Как полагает Илья Альтман, в России это влияние было большим, чем где-либо на постсоветском пространстве в Европе.

Организации 

С 1962 ряд неонацистских движений и организаций были объединены во «Всемирный союз национал-социалистов» (ВСНС; World Union of National Socialists, WUNS). По состоянию на сентябрь 2012 года к числу официально зарегистрированных членов ВСНС принадлежали 44 организации. Большая их часть обладала собственными сетевыми ресурсами и прессой. Из них по одной организации было в странах: Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Греция, Иран, Канада, Коста-Рика, Норвегия, Сербия, Финляндия, Франция, Япония; по две в странах: Великобритания, Испания, Италия, Мексика, Перу, США, Украина, Швеция; три в Румынии, четыре в Чили, шесть в России («Национальное сопротивление», Национал-социалистическое движение «Русский дивизион», Всероссийское общественное патриотическое движение «Русское национальное единство» (РНЕ), Национал-социалистическое движение «Славянский союз», запрещённое по решению суда в июне 2010 года, и др.

К числу легально действующих неонацистских организаций, не входящих в ВСНС принадлежат Национал-социалистическое движение 88 (НСД88), которое действует в США, Канаде, Великобритании, Швеции, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии; партии и группировки в странах: США — Национальный альянс, Американская нацистская партия, Белые националисты Запада, Белая революция, Рыцари Белой Камелии ККК, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия за рубежом; Канада — Арийские расисты Канады; Франция — Федерация национального и европейского действия, Французские националисты и др.; Германия — Национал-демократическая партия Германии, Немецкий народный союз, Республиканцы и др.; Дании — Национал-социалистическое движение Дании; Турция — Партия национального действия; Россия — Национал-социалистическое общество (НСО, запрещено по решению суда в 2010 году), Русский общенациональный союз (РОНС; запрещён в сентябре 2011 года) и др.

Наиболее радикальные неонацисты в своей политической борьбе используют террористические методы, формируя подпольные организации. Эти организации часто могут создаваться легально действующими партиями и являются их боевыми группами. Наибольшую известность получили организации: британский «Combat 18» (С18, цифра 18 используется как цифровое обозначение имени Adolf Hitler в соответствии с порядком заглавных букв в латинском алфавите), которая действует также в Бельгии, Болгарии, Германии, Исландии, Канаде, Нидерландах, РФ, Сербии, США, на Украине; турецкий «Бозкурт» («Серые волки»), действующий также в Азербайджане, «Эргенекон» и др. Боевыми неонацистскими организациями также являются группировки НС-скинхедов. Наиболее организованной и распространённой во многих странах является «Hammerskins». К числу таких российских организаций принадлежали: «Легион „Вервольф“» (ликвидирована в 1996 году), «Шульц-88» (ликвидирована в 2006), «Белые волки» (ликвидирована в 2008—2010 годах), «Новый порядок» (прекратила существование), «Русская цель» (прекратила существование); возникают новые неонацистские автономные группировки.

Существенная мобилизующая и организующая функция в неонацизме принадлежит сетевым ресурсам (старейшим и самым крупным является англоязычный сайт «Stormfront», который имеет более 50 активных «подфорумов»; в России это зарегистрированные как члены ВСНС «Правый мир» и «Net 14 Group»), музыкальным промоутерским сетям «Blood & Honour» («Кровь и честь»), WAW («Weiß er arischer Widerstand», «Белое арийское сопротивление»), неонацистским музыкальным фестивалям («Rechtsrock», «Правый рок»; «National Socialist Black Metal», «Национал-социалистический блэк-метал» и др.), националистическим военно-спортивным союзам.

Организации неонацистов часто имеют тесные контакте с экстремистскими группировками правых парламентских партий. Они пополняют эти группировки либо принимают их бывших членов. Примерами являются французский Национальный фронт, Австрийская партия свободы и др. Значимым компонентом неонацизма является общественно-политическая деятельность представителей «старого нацизма», принадлежащих к числу членов союзов бывших солдат и офицеров СС.

Лозунги и символика 

Многие неонацисты используют символику в виде кельтского, мальтийского креста или свастики.

Зиг хайль!

«Зиг хайль!» ( — «Да здравствует победа!» или «Слава победе!») — лозунг, употреблявшийся на собраниях и митингах Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Сопровождался приветственным жестом, совершаемым поднятой прямой правой рукой, с раскрытой ладонью. Адольф Гитлер и другие вожди партии чаще всего повторяли эти слова в конце своих речей трижды: «Зиг… Хайль! Зиг… Хайль! Зиг… Хайль!», что запечатлено в «Триумфе воли» и других документальных источниках.

В настоящее время это приветствие активно используется неонацистами, в связи с чем оно запрещено законом в Германии и, фактически, попадает под общие запрещения «оскорбительных» выступлений в ряде других стран.

Также неонацисты иногда используют приветствие «Heil Hitler!» (в цифровом варианте — 88). Как вариант — 14/88.

Рахова

RaHoWa — сокращение от  («священная расовая война»), которая, по мнению ультраправых, должна разразиться между расами планеты.

14/88

Число 14 означает четырнадцать слов неонацистского идеолога Дэвида Лэйна: «We must secure the existence of our people and a future for White children» (в переводе с английского, «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»). Также возможно, что это числовая аббревиатура. 14 Законов Арийской этики.

Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!» («Хайль Гитлер!»), поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой
, и в то же время означает 88 заповедей Дэвида Лэйна.

Зеркальный вольфсангель

В зеркальном виде символ Вольфсангель используемый в геральдике, а также национал-социалистами во время Второй мировой войны может объясняться как сочетание латинских букв «N» и «I» и лозунг «идея нации». Однако данное объяснение не убедительно.

Кельтский крест

Распространённый символ, используется биологическими расистами.

Нацистская эстетика 
Одной из форм неонацизма является культивирование нацистской эстетики. Например, в Индонезии (Бандунг) существует ресторан Soldatenkaffee, где в интерьере используются немецкие плакаты 1940-х, флаги со свастикой, портреты Адольфа Гитлера, а официантки одеты в униформу, стилизованную под мундиры СС. Похожее кафе было в итальянском баре. Некоторую моду получили фотосессии в форме СС (в том числе и свадебные). При этом под стилизованной формой СС понимается чёрный костюм с высокими сапогами, коричневая рубашка с чёрным галстуком, чёрная фуражка с кокардой «мёртвая голова» и знаки различия с руной зиг. К нацистской эстетике также относят футболки с изображениями Гитлера.

Противодействие 

Приговором Нюрнбергского трибунала, составившим основу Устава ООН и оказавшим влияние на законодательство многих современных государств, распространение национал-социалистической идеологии и символики (в том числе, свастики) признано противозаконным.

Параграфом 86а Уголовного кодекса Германии запрещена пропаганда антиконституционных организаций, большую часть которых составляют неонацисты. За изображение свастики установлено наказание в форме тюремного заключения сроком до года.

Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова, что представляет политическим организациям большую свободу, в частности, в выражении нацистских, расистских и антисемитских взглядов. Знаковым прецедентом, связанным с Первой поправкой, стало дело Национал-социалистическая партия Америки против Скоки, когда неонацисты планировали провести свой марш в преимущественно еврейском пригороде Чикаго. Марш в Скоки так и не состоялся, но решением суда неонацистам было разрешено провести серию демонстраций в Чикаго.

Организации, информирующие об неонацистской деятельности в США, включают Антидиффамационную лигу и Южный центр правовой защиты бедноты. Американские неонацисты нападают на меньшинства и притесняют их.

В 2020 году ФБР переклассифицировало неонацистов, отнеся их к тому же уровню угрозы, что и ИГИЛ. Крис Рэй, директор Федерального бюро расследований, заявил: «Террористическая угроза не только разнообразна, но и неумолима».

Деятельность неонацистских организаций и использование нацистской символики в России запрещены Федеральным законом «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» от 19.5.1995 (№ 80-ФЗ, с изменениями от 22.8.2004, 9.2.2009) и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.7.2002 (№ 114-ФЗ; с изменениями от 27.7.2006, 10.5.2007, 24.7.2007, 29.4.2008).

В 2015 и 2016 годах в ООН Россия вносила Резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, которая содержала озабоченность в отношении прославления нацистского движения и осквернения или разрушения памятников тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. 16 декабря 2020 года резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 Смирнов И. В. «Коричневый слюнявчик для мальчика-мажора»  // «Скепсис». — 2008. — № 5. (сокращенный вариант статьи опубликован в журнале «Театр», № 3, 2006)
 Тарасов А. Н. «Под высоким контролем». // Политический журнал. 01.08.2005. — № 26 (77).
 
 
 
 
 
 
 
 
  (на Google Books).

Ссылки 

 Неонацистская организация «Национал-Социалистическое Движение» США 
 Неонацистская организация "Всемирный союз национал-социалистов (World union of national-socialists)
 Национал-социалистическая социальная сеть New Saxon 
 Неофашизм на «Скепсисе» 
 Неонацизм в России и мире 
 Национал-Социалистическая Инициатива (НСИ). Неонацистская ультраправая организация г. Санкт-Петербург
 

Нацизм
Неофашизм